Jméno a příjmení Jan Hladík má více nositelů:

 Jan Hladík (1927–2018) – český výtvarník
 Jan Hladík (hudebník) (* 1977) – český bubeník
 Jan Hladík (fotbalista) (* 1993) — český fotbalista
 Jan Hladík (operní pěvec) (* 1943) – český operní pěvec